Příjmení Levyckyj (Левицький) nosí více osob:

 Dmytro Grygorovyč Levyckyj (1735–1822) – rusko-ukrajinský malíř, též Dmitrij Grigorjevič Levickij
 Hryhorij Levyckyj (1800–1873) – ukrajinský řeckokatolický duchovní a politik z Haliče, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Ivan Nečuj-Levyckyj  (1838–1918) – ukrajinský spisovatel
 Jevhen Levyckyj (1870–1925) – ukrajinský právník a politik, poslanec předlitavské Říšské rady
 Kost Levyckyj (1859–1941) – ukrajinský právník a politik, poslanec předlitavské Říšské rady, předseda vlády Západoukrajinské lidové republiky
 Lev Levyckyj (1863–1928) – ukrajinský právník a politik, poslanec předlitavské Říšské rady
 Mychajlo Levyckyj  (1774–1858) – ukrajinský duchovní, v 19. století řeckokatolický metropolita Haliče

Podobná příjmení 
 Levickij
 Lewicki